

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Karl Freiherr von Thüngen, (1893-1944), Generalleutnant allemand ;
 Konrad von Thüngen, (1466-1540), prince-évêque de Wurtzbourg ;
 Neidhardt von Thüngen (1545-1598), prince-évêque de Bamberg ;

Toponymie
 Thüngen est une commune de Bavière (Allemagne) ;

Édifice
 Le fort Thüngen est un édifice militaire du Luxembourg ;
 

Homonymie
Homonymie de patronyme